Джордан Шварц (,  14 травня 1991, Берлінгтон) — канадський хокеїст, правий нападник клубу НХЛ «Бостон Брюїнс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2007 року.

2009 року був обраний на драфті НХЛ під 97-м загальним номером командою «Фінікс Койотс».

Захищав кольори професійної команди «Аризона Койотс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Бостон Брюїнс».

Наразі провів 35 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Аризона Койотс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Берлінгтона (Канада)